The Forsaken bezeichnet:

 The Forsaken – Die Nacht ist gierig, einen US-amerikanischen Horror-Film
 The Forsaken (Band), eine schwedische Death- und Thrash-Metal-Band

Siehe auch:

 Forsaken